Кара-кыс Шугдур-ооловна Монгуш  (род. 3 мая 1942) — ветеран музейного дела Тувы, заслуженный работник культуры Республики Тыва (2004).

Биография 
Родилась 3 мая 1942 года в Чадане Дзун-Хемчикского района Тувинской Народной Республики. В 1961 году, окончив школу села Хандагайты Овюрского района, устроилась работать воспитателем в детском саду. С 1963 по 1968 год обучалась в Кызылском государственном институте на биолого-химическом факультете. В 1969 году была принята на работу в отдел природы Тувинского музея, и работает по сей день.

Деятельность 
Она, как способный деятель, ведет активную работу в реализации задач разных направлений музейной работы, преуспевает в комплектовании естественнонаучными материалами фондов музея. Неоднократно повышала свои знания на курсах по музееведению, углубив содержание предмета на научно-экспозиционной и экспедиционной основе. Ею собрано множество природных коллекций, некоторые из которых сегодня стали эталонными (гербарии растений) и предметы тувинских ювелиров, собранные на территории Овюрского района (1973). При ее участии оформлены уголки природы в школьных музеях Шагонарской школы № 1, Аксы-Барлыкской, Дон-Терезинской, Моренской, Хандагайтинской, Мугур-Аксинской. К. Ш. Монгуш — опытный методист по музейной педагогике. Под ее руководством организованы семинары по музейной работе, интересные и увлекательные выставки: «Мир Убсунурской котловины», «Эти удивительные камни», «Пернатые друзья», «Самоцветы», «Цветы-зеркало природы», «Пушнина — мягкое золото Тувы» и др. Созданные экспозиции, основанные строго на научной основе и оформленные на высоком художественном уровне всегда пользовались интересом, спросом и привлекали посетителей. Она является соавтором первой хрестоматии по изучению охраны окружающей среды для 3-4 классов тувинских школ совместно с учителями гимназии № 5 г. Кызыла. Она активно принимала и принимает участие в общественной жизни музея, на протяжении 15 лет была активистом и председателем его профсоюзной организации, продолжает выступать с лекциями перед школьной и студенческой аудиторией по курсам учебных предметов по биологии и экологии. К. Ш. Монгуш внесла огромный вклад в подготовку издания 2-ой части «Красной книги Республики Тыва (животные)».

Награды и звания 
 Почётная грамота Президента Республики Тыва (1999)
 Заслуженный работник культуры Республики Тыва (2004)
 Юбилейная медаль в честь 100-летия образования Тувинской Народной Республики (2021)
 Почётная грамота Министерства образования Республики Тыва
 Почётная грамота Госкомитета Республики Тыва по охране окружающей среды
 Почётная грамота Управления природных ресурсов РФ по Республики Тыва
 Почётная грамота Центра детско-юношеского туризма Республики Тыва
 Почётная грамота Регионального отделения Академии проблем безопасности обороны и правопорядка РФ в Республике Тыва

Примечания 

Музейные работники
Заслуженные работники культуры Республики Тыва
Выпускники Тувинского государственного университета